Unique steht für:
 Jenaer Studierenden-Zeitschrift mit den Schwerpunkten Interkulturalität und Politik, siehe Unique (Zeitschrift)
 ehemaliger Name der Betreibergesellschaft des Flughafens Zürich, siehe Flughafen Zürich AG
 Unique (Cyclecar), britische Automobilmarke (1916)
 Unique Autocraft, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1981–1993)
 einen Personaldienstleister, siehe Unique (Personaldienstleister)
 Unique³, ein ehemaliges Bürohaus in Saarbrücken

Siehe auch:
 Constraints in Datenbanksystemen
 Unique Visit, im Marketingjargon als Uniques (Plural) abgekürzt